Николай Беседин: Беседин, Николай Васильевич (род. 1934) — русский прозаик, поэт.
 Беседин, Николай Фёдорович (1922—1989) — Герой Советского Союза.